Jesod steht für:

 neunte Sefira im kabbalistischen Lebensbaum
 Rabbi Judah ben Eliezer (alias „Jesod“, 1762 gestorben) aus Wilna, der die Bima in der Wilnaer Hauptsynagoge im Stil des Rokoko mit einem Überbau neu gestalten ließ.